Грачаница може бити:

Манастири:

 Грачаница, манастир Српске православне цркве, Грачаница, град Приштина, КиМ, Србија

 или:

 Херцеговачка Грачаница, манастир Српске православне цркве, Требиње, град Требиње, Република Српска, БиХ
 Нова Грачаница, манастир Српске православне цркве, Тирд Лејк, Илиноис, САД
 Ваљевска Грачаница, манастир Српске православне цркве, Тубравић, град Ваљево, Србија

Насеља:

 Грачаница (Љубовија), насеље у општини Љубовија, Србија
 Грачаница (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Грачаница (Приштина), насеље града Приштине, КиМ, Србија – у насељу се налази истоимени манастир
 Грачаница (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Црна Гора
 Грачаница (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Грачаница (Трново, Источно Сарајево), насеље у општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Грачаница (Тузлански кантон), градско насеље и седиште истоименог града у Тузланском кантону, Федерација БиХ, БиХ
 Грачаница (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Грачаница (Живинице), насеље у општини Живинице, Федерација БиХ, БиХ
 Грачаница (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ
 , насеље у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ

 или:

 Грачаница Шишинечка, насеље града Глине, Хрватска

Град:

 Град Грачаница, град у Тузланском кантону, Федерација БиХ, БиХ

Реке:

 Грачаница (речица, Азбуковица), речица у западној Србији, притока Дрине у близини Љубовије
 Грачаница (речица, Рашка), речица у западној Србији, притока Лима, у близини Пријепоља
 Грачаница (ријечица, Козара), речица у Козари, десна притока Мљечанице, Република Српска, БиХ
 Грачанка (река), река која протиче поред манастира Грачаница, КиМ, Србија

Види још 

 Општина Грачаница, вишезначна одредница